Ше́йки, до ВОВ Ше́йчино (), село,
Кобзаровский сельский совет,
Валковский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6321283009. Население по переписи 2001 г. составляет 45 (18/27 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Шейки находится в 2-х км от реки Мжа; на расстоянии в 2 км расположены сёла: Данильчин Кут, Кобзарёвка, Должик, Пески.

Село примыкает к лесному массиву (дуб), рядом с селом протекает пересыхающий ручей, на котором сделана запруда (~15 га).

История 
 1750 - дата основания.
 В 1940 году, перед ВОВ, на хуторе Шейчино были 43 двора.

Источники и ссылки 

 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Валковского района